

Geografia  
 Eide – comune norvegese della contea di Møre og Romsdal

Persone 
 Anders Eide (1971) – fondista norvegese
 Carl-Michael Eide (1974) – polistrumentista e cantante norvegese
 Espen Barth Eide (1964) – politico e diplomatico norvegese
 Hans Engelsen Eide (1965) – sciatore freestyle norvegese
 Mari Eide (1989) – fondista norvegese
 Øyvind Eide (1981) – allenatore di calcio
 Peder Dahlum Eide (1994) – sciatore alpino norvegese
 Tommy Eide Møster (1983) – calciatore norvegese

Informatica 
 EIDE (Enhanced integrated drive electronics) una delle versioni dell'interfaccia standard ATA